Nickol ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Nickol (1824–1905), deutscher Maler
 Hans-Jürgen Nickol (* 1923), deutscher HNO-Arzt
 Silvio Nickol (* 1975), deutscher Koch

Siehe auch:
 Nichol
 Nicol
 Nikol